Ванєєв Альберт Єгорович (1933—2001) — радянський поет і літературознавець мовою комі.
 Ванєєв Анатолій Олександрович (1872—1899) — один із засновників Союзу боротьби за визволення робітничого класу.
 Ванєєв Володимир Григорович (1896—1941) — голова Мінської міської ради, народний комісар торгівлі Білоруської РСР, 3-й секретар ЦК КП(б) Білорусії. Член Бюро ЦК КП(б) Білорусії у 1941 році. Член ЦВК СРСР (1927—1929). Депутат Верховної Ради СРСР 1-го скликання.
 Ванєєв Володимир Дмитрович (1930—2015) — осетинський прозаїк, драматург, лінгвіст і громадський діяч.
 Ванєєв Геннадій Іванович (1927—2004) — доктор історичних наук, професор, народний депутат України 1-го скликання.

Див. також 
 Ванєєва